«Hawaiʻi ponoʻī» () — официальный гимн штата Гавайи (США) и бывший национальный гимн королевства Гавайи.

Описание 
Слова гимна были написаны королём Гавайев Калакауа в 1874 году.

Музыку к гимну сочинил королевский капельмейстер .

Гимн Hawaiʻi ponoʻī заменил предыдущий гимн , использовавшийся с 1866 года. До принятия Гавайями статуса штата гимн использовался как гимн территории Гавайи.

В 1967 году был утверждён официальный гимном штата Гавайи легислатурой штата

Слова гимна трижды взывают к «родным сынам Гавайев» с предписанием о почтении к старшим по статусу, внимании за младшим и старшим поколениями и о ведении правильного образа жизни.

Слова гимна 
Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i kou mōʻī
Ka lani aliʻi
Ke aliʻi.

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i nā aliʻi
Nā pua muli kou
Nā pōkiʻi.

Hawaiʻi ponoʻī
E ka lāhui ē
ʻO kāu hana nui
E ui ē.

Hui: Makua lani ē,
Kamehameha ē,
Na kāua e pale
Me ka ihe.

См. также 
 Гавайи Алоха
 Леи для любящих родину
 Гавайский язык

Примечания

Ссылки 
 Текст и описание гимна

Гимны по регионам
Песни по алфавиту
Песни 1874 года
Гавайские песни
Символы Гавайев